Schweiziska superligan 2014/2015 var den 118:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Serien startade 19 juli 2014 och avslutades den 29 maj 2015. FC Basel skrevs till mästare för sjätte året i rad.

Lag

Arenor och orter

Personal och kit

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Statistik

Skytteligan

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2014/2015
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014 i Liechtenstein
2014 i Schweiz
2015 i Liechtenstein
2015 i Schweiz